Mouhot ist der Nachname von:
Clément Mouhot (* 1978), französischer Mathematiker
Henri Mouhot (1826–1861), französischer Naturforscher und Forschungsreisender